AMC Networks - conglomerado de mídia
 AMC (canal de televisão) 
 AMC 3 - satélite artificial
 Associação Médica Cearense
 American Motors Corporation - fabricante de carros estadunidense

Desambiguações de siglas